Discriminación, puede referirse a:

Prejuicios
 Discriminación por edad, estereotipificación y discriminación contra personas o colectivos por motivo de edad.
 Discriminación basada en el color de piel, discriminación en la que las personas son tratadas de manera diferente en función de los significados sociales asociados al color de la piel.
Discriminación por característica o condición mental concreta o supuesta de una persona que puede ser o no definida en términos de trastorno mental. 
 Discriminación económica, discriminación basada en factores económicos.
 Discriminación genética, cuando las personas son tratadas de manera diferente porque tienen o se cree que tienen una mutación genética que causa o aumenta el riesgo de una enfermedad.
 Discriminación por altura, discriminación contra individuos basada en la altura.
 Discriminación lingüística, trato injusto de una persona basándose únicamente en su uso del lenguaje.
 Discriminación religiosa, valorar o tratar a una persona o grupo de manera diferente debido a las creencias de esa persona o grupo.
 Discriminación contra los ateos, la persecución de aquellos etiquetados o que se identifican como ateos.

Además
 Discriminación laboral, práctica comercial en la cual los empleadores contratan o despiden empleados en base a factores no relacionados con el desempeño o la habilidad.
 Discriminación por vivienda, discriminación basada en el estatus de clase protegida, en el campo de la vivienda o el mercado inmobiliario.
 Discriminación de precios, asignar precios diferentes a un mismo bien acorde a los distintos parámetros que la empresa fije.
 Discriminación condicional, campo de la psicología del aprendizaje que estudia el proceso por el cual los animales o las personas aprenden a hacer diferentes respuestas a diferentes estímulos.